Thies Timmermans (Utrecht, 1979) is een Nederlandse productontwerper, die ook actief is op het gebied van grafisch ontwerpen en webdesign.

Algemeen 
Timmermans studeerde industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Hij studeerde af op het ontwerp van een mountaintrike voor mensen met een handicap aan de benen. Hij richtte zich tijdens en na zijn studie vooral op de ontwikkeling van producten voor mensen die op een bepaalde manier achtergesteld worden. Hiermee volgde hij het begrip Social Design in de ontwerpwereld. Een ander bekend project is de spine. Deze bamboestoel werd in India ontwikkeld met als doel het vergroten van het inkomen van de lokale bevolking op het platteland. Na een periode te hebben gewerkt in vaste dienst bij Butterfly Works in Amsterdam, ging hij aan de slag als freelance productontwerper. Met zijn bedrijf flo.design heeft Thies zich gespecialiseerd in duurzame productontwikkeling, mobiliteit en social design. Tegenwoordig voert hij veel projecten uit in samenwerking met IDEAL&CO.

Externe links 
 Homepage flo.design
 IDEAL&CO

Timmersmans, Thies